Das Monte Carlo Classic 2002 fand vom 25. bis 30. November 2002 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2002/03 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 18.000 US-Dollar.

Natalie Pohrer setzte sich im Finale gegen Rebecca Macree mit 9:3, 9:5 und 9:3 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2002
WSA World Tour 2002/03